|-
| 170701 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170702 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170703 - ||  || 18 ianuarie 2004 ||  || 
|-
| 170704 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170705 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170706 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170707 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170708 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170709 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170710 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170711 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170712 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170713 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170714 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170715 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170716 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170717 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170718 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170719 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170720 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170721 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170722 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170723 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170724 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170725 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170726 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170727 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170728 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170729 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170730 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170731 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170732 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170733 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170734 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170735 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170736 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170737 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170738 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170739 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170740 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170741 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170742 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170743 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170744 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170745 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170746 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170747 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170748 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170749 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170750 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170751 - ||  || 31 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170752 - ||  || 11 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 170753 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170754 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170755 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170756 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170757 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170758 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170759 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170760 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170761 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170762 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170763 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170764 - ||  || 15 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170765 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170766 - ||  || 15 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170767 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170768 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170769 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170770 - ||  || 15 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170771 - ||  || 15 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170772 - ||  || 15 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170773 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170774 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170775 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170776 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170777 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170778 - ||  || 10 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170779 - ||  || 14 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170780 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170781 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170782 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170783 - ||  || 14 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170784 - ||  || 14 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170785 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170786 - ||  || 13 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170787 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170788 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170789 - ||  || 18 februarie 2004 ||  || 
|-
| 170790 - ||  || 16 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170791 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170792 - ||  || 18 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 170793 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170794 - ||  || 17 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 170795 - ||  || 16 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170796 - ||  || 17 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170797 - ||  || 17 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170798 - ||  || 17 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170799 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170800 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-